Cet article relate le parcours de l'équipe d'Argentine lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif 
Le , la liste des joueurs argentins retenus pour disputer l'épreuve est dévoilée(Sélections arrêtées le ).

Qualifications 

|}

Buteurs

Préparation

Coupe du monde

Groupe B

Argentine - Nigeria

Argentine - Corée du Sud

Grèce - Argentine

Huitième de finale

Argentine - Mexique

Quart de finale

Argentine - Allemagne

Références 

2010
Argentine
Sport en Argentine en 2010